UFC on ESPN: Błachowicz vs. Rakić, также известный как UFC on ESPN 36 или UFC Vegas 54 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 14 мая 2022 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Ян Блахович победил Александра Ракича техническим нокаутом в третьем раунде. В соглавном бою Раян Спэнн победил Иона Куцелабу удушающим приёмом в первом раунде.

Подготовка турнира

Заглавное событие 
В качестве заглавного поединка турнира запланирован бой в полутяжёлом весе между бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе Яном Блаховичем (#1 в рейтинге) и Александром Ракичем (#3 в рейтинге). Изначально встреча между этими бойцами должна была возглавить турнир UFC on ESPN 33, но Блахович снялся из-за травмы и бой был перенесён на новую дату.

Изменения карда 
Ожидается, что на мероприятии Райан Спанн и Ион Куцелаба встретятся в полутяжелом весе. Ранее пара должна была сразиться на турнире UFC Fight Night: Махачев vs. Грин, но тогда Спэнн снялся с турнира из-за травмы.

Ожидается, что на мероприятии состоится бой в наилегчайшем весе между британским дебютантом Джейком Хадли и Алланом Насименто. Ранее пара должна была встретиться на турнире UFC Fight Night: Волков vs. Аспиналл, но бой был отменен из-за травмы Хадли.

Поединок в легком весе между Майклом Джонсоном и Аланом Патриком изначально планировалось провести неделей ранее на турнире UFC 274, но по неизвестным причинам он был перенесен на это событие.

Ожидалось, что поединок в наилегчайшем весе между Татсуро Таира и Карлосом Канделарио состоится двумя неделями ранее на турнире UFC on ESPN: Фонт vs. Вера. Однако тогда он был отменён всего за несколько часов до начала турнира из-за болезни Канделарио. Затем они были перенесены на это мероприятие.

Ожидалось, что на этом мероприятии состоится поединок среди женщин в наилегчайшем весе между бывшей чемпионкой Strikeforce и UFC в легчайшем весе Мишей Тейт и бывшей чемпионкой Invicta FC в легчайшем весе (также бывшей претенденткой на титул чемпиона UFC среди женщин в наилегчайшем весе) Лорен Мёрфи. Однако бой был перенесен на UFC 276 по неизвестным причинам.

Ожидалось, что Джамалл Эммерс и Дэниел Пинеда встретятся в полулегком весе. Однако в конце апреля бой был отменен по неизвестным причинам.

Анонсированные бои 

[*] Указана позиция Рибас в рейтинге Топ-15 женской минимальной весовой категории

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

[**] Канделарио уложился в лимит веса со второй попытки (в первой попытке показал перевес 0,5 фунта)

Все участники показали вес в лимитах своих весовых категорий.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Кэтлин Чукагян vs. Аманда Рибас
 Выступление вечера: Мануэль Торрес и Раян Спэнн

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
16 мая после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Грегор Гиллеспи (бывший #8) покинул рейтинг Топ-15 лёгкого веса
Марлон Мораис (бывший #14) покинул рейтинг Топ-15 легчайшего веса

См. также 

 2022 год в UFC
 Список турниров UFC

 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC on ESPN